

Reis 
Pedro I de Portugal (1320-1367)
Pedro II de Portugal (1648-1706)
Pedro III de Portugal (1717-1786)
Pedro I do Brasil ou Pedro IV de Portugal (1798-1834)
Pedro V de Portugal (1837-1861)

Outros 
Pedro de Portugal, conde de Urgel (1187-1258) — filho de Sancho I de Portugal
Pedro de Portugal, 1.º Duque de Coimbra (1392-1449) — filho de João I de Portugal
Pedro de Coimbra, Condestável de Portugal (1429-1465) — filho de Pedro, Duque de Coimbra
Pedro, Príncipe do Brasil ou Pedro de Bragança (1712-1714) — filho de João V de Portugal, príncipe do Brasil e herdeiro presuntivo do trono

Família real portuguesa
Desambiguações de antropônimos